Безуглівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Безуглівська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Безуглівська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район